Victor Bartley (né le  à Ottawa, dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators de Nashville face aux Oilers d'Edmonton. Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona en retour de Stefan Elliott. Le même jour, il est de nouveau échangé, en compagnie de John Scott, aux Canadiens de Montréal en retour de Jarred Tinordi.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Blazers de Kamloops || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Blazers de Kamloops || LHOu ||68 ||4 ||6 ||10 ||58 ||5 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2005-2006 || Blazers de Kamloops || LHOu ||65 ||3 ||24 ||27 ||114 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Blazers de Kamloops || LHOu ||67 ||4 ||39 ||43 ||104 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
|2007-2008 || Blazers de Kamloops || LHOu ||36 ||3 ||15 ||18 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Pats de Regina || LHOu ||25 ||7 ||17 ||24 ||42 ||6 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2008-2009 || Pats de Regina || LHOu ||72 ||15 ||31 ||46 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||21 || 2 || 11 || 13 || 21||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||8 || 2 || 0 || 2 || 6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Rögle BK || Allsvenskan || 52|| 11|| 23|| 34|| 56|| 10|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 76|| 9|| 30|| 39|| 64|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 54 || 7 || 19 || 26 || 35 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 24 || 0 || 7 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 50 || 1 || 5 || 6 || 23 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 37 || 0 || 10 || 10 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH || 14 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 10 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Örebro HK || SHL || 44 ||2 ||13|| 15|| 32 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 51|| 6|| 6|| 12|| 68||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL ||53 ||3 ||8 ||11 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || TH Unia Oświęcim || PHL || 9 || 0 || 6 || 6 || 47 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || HC Red Star Kunlun || KHL || 25 || 0 || 3 || 3 || 20 || - || - || - || - || -

| 121 || 1 || 22 || 23 || 61 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Rögle BK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Örebro HK
Joueur du HC Red Star Kunlun